Miskinli – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Miskinli – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian